You Already Know – album di Agallah del 2006
You Already Know – singolo di Fergie del 2017